Тира́на () — область в центральной Албании. Административный центр — город Тирана.

Административное деление 
До административно-территориальной реформы 2015 года в состав области входили 2 округа:

Население — 749 365 чел. (2011), площадь — 1652 км².

Граничит с областями:
 Дуррес на севере
 Дибра на северо-востоке
 Эльбасан на юго-востоке
 Фиери на юге

Примечания

Источники 
 Counties of Albania 

Области Албании